Сборная Северных Марианских Островов по футболу () — национальная сборная, представляющая Северные Марианские Острова на международной футбольной арене. Первый официальный матч сыграла в 2007 году.

Является членом Федерации футбола Восточной Азии и ассоциированным членом Азиатской конфедерации футбола, но не имеет членства ФИФА. Управляется национальной Футбольной федерацией Северных Марианских Островов, которая располагается в городе Гарапан на острове Сайпан.

История выступлений

Товарищеские матчи 
Сборная провела два товарищеских матча. 19 июня 2010 года сборная принимала Гуам, счёт матча 1:1. 24 ноября 2012 года сборная проиграла Гуаму в гостях, счёт матча 0:8.

Восточноазиатский чемпионат 
Сборная дебютировала на Восточноазиатском чемпионате 2008 в 2007 году, проиграв в предварительном раунде Гуаму 2:3 дома и 0:9 в гостях. Игры состоялись 25 марта и 1 апреля 2007 года.

В 2009 году сборная второй раз участвовала в Восточноазиатском чемпионате 2010. Отборочный турнир, который проходил в Гуаме с 11 по 15 марта 2009 года, сборная не прошла, заняв последнее место и проиграв все три матча с общим счётом 3:12.

В 2012 году сборная третий раз участвовала в Восточноазиатском чемпионате 2013. Отборочный турнир, который проходил в Гуаме с 18 по 22 июля 2012 года, сборная не прошла, заняв последнее место и проиграв оба матча с общим счётом 2:8.

В 2014 году сборная в четвёртый раз участвовала в Восточноазиатском чемпионате 2015. Отборочный турнир, который проходил в Гуаме с 21 по 25 июля 2014 года, сборная не прошла, заняв последнее место, проиграв два матча и сенсационно победив Макао в одном матче со счетом 2:1. Общая разница мячей в отборочном турнире 2:10.

В 2016 году сборная в пятый раз участвовала в Восточноазиатском чемпионате 2016. Отборочный турнир, который проходил в Гуаме с 30 июня по 4 июля 2016 года, сборная не прошла, заняв последнее место в группе из 4 команд и проиграв все три матча: Тайваню 1:8; Макао 1:3; Монголии 0:8.

Кубок вызова АФК 2014 
2 марта 2013 года сборная дебютировала на Кубке вызова АФК 2014. Отборочный турнир, который проходил в Непале с 2 по 6 марта 2013 года, сборная не прошла, заняв последнее место и проиграв все три матча с общим счётом 0:19.

Главные тренеры 
  Ку Луам Кхен руководил мужской и женской сборной с марта 2007 года до марта 2013 года.
  Иоганн Нойтзел руководил мужской и женской сборной с марта 2013 года по 2015 год..
  Ку Луам Кхен руководит мужской и женской сборной с 2015 года по настоящее время.

Примечания

Ссылки 
 Сборная на сайте EAFF

Футбол на Северных Марианских Островах
М
Северные Марианские Острова